13-й чемпионат Европы по спортивной акробатике прошёл в городе Ренн, Франция, в 1992 году. Для определения технических результатов чемпионата использовались результаты выступлений спортсменов европейских стран на чемпионате мира.

Результаты

Мужские акробатические прыжки

Многоборье

Кувырок

Вращения

Мужские группы

Многоборье

Баланс

Темп

Мужские пары

Многоборье

Баланс

Темп

Смешанные пары

Многоборье

Баланс

Темп

Женские группы

Многоборье

Баланс

Темп

Женские пары

Многоборье

Баланс

Темп

Женские акробатические прыжки

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по акробатике
Ренн
Спорт во Франции в 1992 году
Чемпионаты Европы во Франции
акробатика